Pittsville (Maryland)
Pittsville (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos